Фаверне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Аманс. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70228.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км севернее Безансона, в 17 км к северу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Лантерн, а вдоль западной границы — река Сона.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 981 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 618 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 461 были экономически активными, 157 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 461 активных жителей работали 421 человек (233 мужчины и 188 женщин), безработных было 40 (12 мужчин и 28 женщин). Среди 157 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 61 — пенсионерами, 63 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывшая казарма (XVIII век). Исторический памятник с 1986 года
 Средневековое аббатство. Исторический памятник с 1846 года
 Бывшая жандармерия (1837 год). Исторический памятник с 1996 года
 Крест на Ратушной площади (XVI век). Исторический памятник с 1913 года
 Дом XVI века. Исторический памятник с 2009 года
 Старый крытый рынок (XVIII век). Исторический памятник с 1996 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона